O I-Mobile 902 é um telefone móvel da Sony, que oferece funções multimídia. Foi desenvolvido para possuir o maior número de funcionalidades possíveis em um portátil, unificando diversas ferramentas eletrônicas em um único só aparelho.

Funções e opcionais
GSM Tri-Band (900/1800/1900 MHz)
Display: 16 milhões de cores, LCD / TFT, 240 x 320 Pixels (2.0?)
Câmera: 8.0 Mega Pixels (CCD Censor 5.0M, Auto Focus, Xenon Flash)
MP3 player
Video Recorder/Player (suporta MP4 and 3GP)
FM Stereo
TV out (cabo para assisir videos ou ver fotos na TV)
Bluetooth 2.0
USB (mini USB)
Wap 2.0
JAVA MIDP 2.0
Viva Voz, Vibra Call
Gravador de voz
Mensagens: SMS, EMS, MMS, GPRS
Ringtones Polifonicos (suporta MP3, Midi, WAV)
Papéis de parede e protetor de tela
Menu em inglês
Peso 65 g
Tamanho: 102 x 48 x 17.5 mm
Cor Prata e Preto
Memória Externa: Mini SD de 1GB
Memória Interna: 128MB
Games
Despertador
Calculadora
Calendário
Stand-by até 300 h
Em uso: até 3.5 h
Bateria  Li-Ion 1100 mAh
Carregador Bivolt (100-240V input)
Fone de Ouvido StEreo
Cabo USB
Cabo de saída p/ TV
Cartão de memória Micro SD de 1GB

Telefones celulares